{{Конкурс красоты 
| Фото             = 
| Описание_фото    = Кэтрин Эспин, победительница Мисс Земля 2016
| Победитель       = Кэтрин Эспин
| Страна           = | Дата             = 29 октября, 2016 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = 4th Impact
| Количество стран = 83
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Mall of Asia Arena, Пасай, Столичный регион, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2015
| Следующий        = 2017
}}Мисс Земля 2016 () — 16-й конкурс красоты Мисс Земля, прошедший 29 октября 2016 года в Mall of Asia Arena, Пасай, Столичный регион, Филиппины. Победительнице стала представительница Эквадора — Кэтрин Эспин.

Слоган конкурса красоты — «Empowered to make a Change».

 Результаты 

 Места Примечания 

 Награды 
  Winner

 Порядок объявления 

 Топ 16 
 Колумбия
 Корея
 Северная Ирландия
 Италия
 Венесуэла
 Англия
 Бразилия
 Вьетнам
 Россия
 Мексика
 Макао
 Южная Африка
 Эквадор
 Австралия
 Швеция
 США

 Топ 8 
 Вьетнам
 Венесуэла
 Россия
 Швеция
 США
 Бразилия
 Колумбия
 Эквадор

 Top 4 
 Эквадор
 Бразилия
 Венесуэла
 Колумбия

 Победный ответ 

 Судьи 

 Коронационное шоу 
30 августа 2016 года, Мисс земля на своей официальной странице в Facebook объявила, что 29 октября состоялся конкурс красоты в Mall of Asia Arena, расположенной в Бэй-Сити в Пасай, Метро Манила. Филиппин стали в 14-й раз, когда принимают у себя данный конкурс красоты и 11-й раз для Метро Манилы. На момент проведения, в MOA Arena проводился в финал впервые.

 Официальные Резиденции Отелей 
 Century Park Hotel, Манила
 Diamond Hotel Philippines
 Oakwood Premier Joy~Nostalg Center, Манила

 Пред-театрализованного представления 

 Медальный зачёт 
Чтобы отсортировать эту таблицу по участнице, общему количеству медалей или любому другому столбцу, нажмите на иконку  рядом с заголовком столбца.

 События 

 Спонсорские награды 

 Мисс Земля-Ханны 
Спицельаный мини-конкурс проводившийся 8 октября в Hannah's Beach Resort и Convention Center. Десять отобранных участниц соревновались в конкурсе вечерних платьев, соревнованиях по купальникам и в части вопросов и ответов.

 Мисс Земля-Барселона 
Специальный модный показ проводившийся 17 октября в Barcelona Ruins Park. 27 участниц (группа 1) соревновались в вечерних платьях, сшитых филиппинским дизайнером.

 Участницы 
Список участниц:

 Примечание 

 Группы 

 Примечания 

 Дебютировали 
    Вернулись 

Последний раз участвовали в 2012 году:
   Последний раз участвовали в 2013 году:
   Последний раз участвовали в 2014 году:
        Отказались 

                Не участвовали 
  – Мариам Мелян
  – Инес Петрова
  – Бренда Муньос
  – Лена Брёдер
  – Андина Пура
  – Камилла Сирот
  – Назарет Ламарка Лопес

 Обозначения 

 Замены 
  – Alexandria Eissinger was replaced by Клаудия Парсберг, the 1st runner-up of Face of Denmark 2015 due to personal reasons.
  – Elsa Técher, the winner of Miss Earth Réunion Island 2016 was replaced by Méli Shèryam Gastrin, Miss Earth Water Réunion 2016 for undisclosed reasons.

 Международное вещание 
 Worldwide Livestream: Rappler
 : Star World
 : The Filipino Channel
 : Star World
 : The Filipino Channel
 : Star World
 : Canal Uno
 : Star World
 : The Filipino Channel
 : Star World
 : Star World
 : The Filipino Channel
 : Star World
 : Star World
 : Star World
  Middle East and North Africa: Star World
 : Star World
 : Star World
 : The Filipino Channel
 : Star World
 : Star World
 : ABS-CBN, Star World
 : Star World
 : Star World
 : Channel 17
 : Star World
 : Star World
 : The Filipino Channel
 ''': Star World

Примечание 

Мисс Земля
События 29 октября
Октябрь 2016 года
2016 год на Филиппинах
Пасай